Le sombrero, désigne initialement un chapeau de paille originaire du Mexique, mais aussi :
 M104, la galaxie du sombrero ;
 le coup du sombrero, un geste technique du football ;
 Sombrero, un film de 1953 de Norman Foster ;
 Sombrero, une île située au large d’Anguilla dans les Caraïbes ;
 Sombrero Films, une société de production cinématographique française ;
 Sabal causiarum, ou palmier sombrero, une espèce de palmier dont les feuilles servaient à la confection de sombreros.